Открытый чемпионат Словении — женский профессиональный международный теннисный турнир, проходящий осенью под эгидой WTA в Портороже Словения на открытых хардовых кортах. С 2021 года относится к WTA 250 с призовым фондом около 250 тысяч долларов и турнирной сеткой, рассчитанной на 32 участницы в одиночном разряде и 16 пар.

Общая информация 
Порторожский турнир организован накануне сезона-2005 в рамках программы расширения осенней европейской хардовой серии. Первый турнир пришёлся на вторую неделю после Открытого чемпионата США. Местом проведения был выбран комплекс SRC Marina Portoroz, где национальная команда Словении играла домашние матчи Кубка Федерации.

В 2008 году ассоциация постепенно стала сокращать осеннюю серию турниров в Европе, сдвигая её всё ближе к концу сезона. Словенское соревнование было перенесено на июль, начиная серию турниров подготовительную к Открытому чемпионату США. На новом месте соревнование продержалось ещё три года, после чего, параллельно с завершением одиночной карьеры Катариной Среботник (сильнейшей словенской теннисистки того времени), потерял титульного спонсора и был закрыт.

Турнир был возобновлён в 2021 году и прошёл в сентябре на первой неделе после Открытого чемпионата США.

Финалы турнира

См. также 
 Международные турниры WTA

Ссылки 
 Архив результатов на сайте ITF